Rémora puede referirse a:

 Nombre común de todos los peces de la familia Echeneidae.
 Nombre común de la planta Ononis spinosa.

Otros 
 Remora, género de peces dentro de la familia Echeneidae.

Nombres vernáculos de peces